Typo steht für:

 Tippfehler (englisches Kürzel)
 Kurzform von Typografie
 Typo (Kentucky), Ort im Perry County
 Mount Typo, Berg in Victoria, Australien

TYPO steht für:
 TYPO3, ein auf PHP basierendes Content-Management-System
 TYPO Berlin, Grafikdesignkonferenz

Siehe auch:
 Tipo

Abkürzung